Гусау — город и район местного управления на северо-западе Нигерии. Столица штата Замфара.

Климат

Ссылки 
 Почтовые индексы

Города Нигерии
Столицы штатов Нигерии